PHT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Paris (Stati Uniti)
 pht – codice ISO 639-3 della lingua phu thai